TAAR steht für:

 The All-American Rejects, eine US-amerikanische Rock-Gruppe aus Stillwater, Oklahoma

Taar steht für:

 Taar (Comic), eine Fantasy-Comicfigur aus dem Jahr 1976

Abkürzung